Алексенський (Алексінський) — російське або польське прізвища, яке утворилось від чоловічого імені Олексій .

Жіноча форма — Поспіловська.

Походження 

Прізвище Алексенський в більшості випадків має польське походження і походить або з самої Польщі, або з сусідніх з нею держав (Білорусь, Україна). Переважна більшість представників прізвища Алексенський відносилися до польської шляхти.

У 10 % відсотках носій прізвища можливо є нащадком стародавнього російського княжого або боярського роду. Але в обох випадках прізвище вказує, в основному, на місцевість, де проживали далекі предки людини або населений пункт, звідки, за легендами, походить цей рід.

Проте це прізвище може походити і від імені або прізвиська далекого предка людини. Найвірогідніше, прізвище було утворене від хрестильного імені Олексій (Алексей), що перекладається з грецької мови, як помічник, заступник.

Також, у 29 % випадків це прізвище було дано предком священнослужителем, коли він випускався з семінарії. У таких випадках прізвище давалася з волі керівництва училища і могло бути утворена від назви місцевості, церковного свята, імені святого.

Відомі носії 

 Алексенський Юрій Ніконович (Миколайович) (1950—2017) — український мотоболіст, 12-разовий володар Кубка Європи, чемпіон Європи (1986), дворазовий чемпіон СРСР (1970, 1973).

Див. також 

 Алєксинський район

Примітки